Herrgottsbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Herrgottsbach (Sonnenbach), rechter Zufluss des Sonnenbachs (rechter Oberlauf der Röhlinger Sechta) vor Pfahlheim, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis
 Herrgottsbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber in Creglingen, Main-Tauber-Kreis; mit Talname Herrgottstal

Siehe auch:
 Herrgottsgraben, rechter Oberlauf des Ehrenbachs (zur Wiesent) bis vor Oberehrenbach, Gemeinde Leutenbach, Landkreis Forchheim, Bayern